Picchetto (tenda) – paletto appuntito di legno o di ferro che si pianta nel terreno per fissare tende
 Picchetto – gruppo di soldati o truppe collocati per avvisare l'avanzata del nemico
 Picchetto radar – nave o veicolo o velivolo o sottomarino equipaggiato di radar
 Picchetto – forma di protesta durante uno sciopero
 Picchetto limite di manovra – segnale ausiliario posto sulla linea ferroviaria
 Stan Picchetto (in originale Stanley Shunpike) – personaggio minore della saga di Harry Potter
 Picchetto – nome italiano del Piquet, gioco di carte

Geografia
 Monte Picchetto – rilievo appenninico (1744 m)
 Palazzo del Picchetto (noto anche come Picchetto) – palazzo storico posto in piazza Guerrazzi a Livorno
 Picchetto – antico nome di Creglino, in Croazia

Altri progetti